Schiau ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Schiau (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Schiau (Urlați), Dorf im Kreis Prahova
 Schiau (Valea Călugărească), Dorf im Kreis Prahova